Sans Pareil ou Sans-Pareil peut faire référence au :
 Palais de Sans-Pareil, résidence royale de style Tudor, construite sur ordre de Henri VIII dans le Surrey, en Angleterre. Commencé en 1538, inauguré en 1562, il est démantelé en 1682–1683.
 Traité de Sans-Pareil, traité d'assistance signé le , entre le royaume d'Angleterre et les Provinces-Unies dans le cadre de la Guerre de Quatre-Vingts Ans, il doit son nom au palais où il est signé.

Art et culture 
 Au sans pareil, maison d'édition française des années 1920.
 La Maison Sans-Pareil, roman pour enfants écrit par Elliot Skell paru en 2011.

Horticulture
 Sans Pareil de Peasgood est le nom d'un cultivar de pommier domestique.

Marine militaire
Cinq bâtiments de la Marine nationale française ont porté le nom de Sans Pareil :
 Sans Pareil, vaisseau de ligne de 62 canons (1669-1679)
 Sans Pareil, vaisseau de ligne de 50 canons (1685-1698)
 Un navire corsaire anglais de 14 canons le Non Such est rebaptisé Sans Pareil après sa capture par la  en 
 Sans Pareil, un vaisseau de ligne de 80 canons de la classe Tonnant (1793-1842)
 Sans Pareil, un vaisseau de ligne de 116 de canons de la classe Océan (1812-1816)
 Voir également la

Véhicule
 La Sans Pareil est une locomotive mise au point par l'ingénieur Timothy Hackworth. Elle prit part au Concours de Rainhill (1829).

Voir aussi 
 

Homonymie
Nom de bateau de la Marine française